Hinterwiesgraben ist ein Gewässername:

 Hinterwiesgraben, Oberlaufname des Heuwäldlegrabens, rechter Zufluss des Lindenbachs (zur Ramsach) unterhalb der Untermühle von Bad Kohlgrub, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Hinterwiesgraben (Osterbach), rechter Zufluss des Osterbachs  (zur Wolfsteiner Ohe) an der Gemeindegrenze von Grainet zu Jandelsbrunn, beide im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Hinterwiesengraben